Labyrinthus (film), een Belgische film uit 2014
 Labyrinthus (planetaire geologie), een term uit de astrogeologie